Tisamenos oder Teisamenos (griech. Τεισαμενός oder Τισαμενός; lat. Tisamenus) ist ein antiker, griechischer, männlicher Vorname.

 Bekannte Namensträger 
 Teisamenos, Sohn des Thersandros, König von Theben.
 Tisamenos, Sohn des Orestes, König von Argos.
 Tisamenos, Sohn des Antiochos, elischer Seher.
 Tisamenos, Athener, Vater des Agathon von Athen.
 Teisamenos von Trachis, wurde als Abgesandter 426 v. Chr. nach Sparta geschickt.